Les Jokers, émission de télévision américaine ;
 Les Jokers, club français de hockey sur glace.